Manel hace referencia a varios artículos:

Nombre propio en España
Pronunciado [mə'nɛɫ], es un antropónimo catalán, forma hipocorística del nombre Manuel —equivalente en castellano podría ser Manolo—.
Manel Bosch, baloncestista
Manel Camp, pianista y compositor
Manel Comas, entrenador de baloncesto
Manel Estiarte, jugador de waterpolo
Manel Fontdevila, historietista
Manel Forcano i Aparicio, poeta
Manel Fuentes, periodista 
Manel Fuxà, escultor
Manel Loureiro, escritor y abogado
Manel Martínez, futbolista
Manel Mayoral, coleccionista
Manel Menéndez, jugador y entrenador de fútbol
Manel Pérez, jugador de balonmano
Manel Ribera, compositor
Manel Rodríguez-Castelló, escritor
Manel Sánchez, baloncestista
Manel Silvestre, jugador y entrenador de waterpolo

Además
Manel (banda), grupo musical de Barcelona.